Армейский флот, галерный флот, гребной флот Его Царского Величества — наименование составной части императорского флота Российской империи, формирований  парусно-гребных  кораблей и судов, основным движителем которых была гребля вёслами, в отличие от корабельного (батарейного) флота, основным движителем которых были паруса.

Сохранение и использования наименования «Армейский флот» в Русском флоте связано с комплектованием  экипажей гребцов из армейских и гвардейских подразделений, которые эти суда гребного флота перевозили  , а так же то, что основной задачей гребного флота было совместное применение в  боевых действиях, основой которых были десантные операции. Словосочетание «Армейский флот» вышло из употребления в конце XVIII века. Основываясь на опыте античных воителей,  Петр I сумел создать уникальное по своим возможностям  явление,  которое аккумулировало в себе возможности мобильной армии, передвигающейся на легких гребных судах.

В отличии от других морских держав, например Швеции, в которой шхерные эскадры представляли из себя небольшие формирования судов для действия на мелководье и проведения небольших десантных операций и подчинялись непосредственно адмиралам корабельного (батарейного) флота, Армейский флот действовал самостоятельно и очень удачно в благоприятных для этого условиях Балтийского моря.

Удивительно но факт, что две из трех морских побед, которые отмечены на воротнике-гюйсе военного моряка, одержаны русской армией находящейся на гребных судах Армейского флота. Это битва при Гангуте, состоявшееся 26 - 27 июля (6 - 7 августа) 1714 г. и битва Гренгаме,  состоявшаяся 27 июля (7 августа) 1720 года.

В отличии от корабельного (батарейного) флота, Петр I за основу строительства гребного флота взял опыт средиземноморских корабелов и на гребном флоте употреблялась итальянская терминология.

Одной из особенностей Армейского флота было отсутствие постоянных экипажей на судах. Для перегона судов с одного места на другое или на время навигации и боевых операций, назначался экипаж из 6-12 матросов под командованием морского офицера. Этого экипажа хватало, что бы справиться с латинским парусным вооружением. Так же во время навигации на гребные суда назначалась команда артиллеристов, которая обслуживала куршейную пушку, направленную в нос галеры. В качестве гребцов выступал десант, под командованием армейского офицера. Упоминание сразу двух командиров, флотского и армейского является характерной чертой при упоминания боевых действий Армейского флота.

Как ни удивительно, но основой гребного флота стали совсем не галеры, которые были самыми крупными гребными судами и даже не полугалеры, а скампавеи и бриги.

Предыстория 
С первых дней существования гребных судов на Руси (России) гребцами на них были сами воины (дружинники), а не рабы (пленники), как в других государствах. Набеги русичей на Византию и южные берега Русского моря (так называли в X—XIV веках Чёрное море) производились уже в IX века на флотилиях парусно-гребных судов (лодок), поднимавших до 50 дружинников.

Войско на Руси, следовавшие водою, на судах именовались — плавная рать (предтеча морской пехоты). В феврале 1656 года в Смоленском уезде, в верховьях Западной Двины под руководством воеводы Семёна Змеева началась постройка судов плавной рати (позже, применили словосочетание — армейский флот) из 600 стругов для перевозки войска. К июлю 56-го строительство флота (флотилии) было в основном закончено. Струги имели длину от 8 до 17 саженей (16 — 35 метров) и могли свободно вмещать по 50 стрельцов, казаков или солдат со всем запасом. Прочие суда использовались для доставки продовольствия, эвакуации раненых и больных нижних чинов и перевозки полковой и осадной артиллерии.

Во время русско-шведской войны 1656—1658 годов, русское войско захватило форпосты шведов — крепости Даугавгрива и Кокенхаузен (переименован в Царевич-Дмитриев) на Западной Двине. Боярин А. Л. Ордин-Нащокин основал судостроительную верфь в Царевиче-Дмитриеве и начал строительство кораблей для плавания на Балтийском море.

Первые упоминания о массовом применении гребного флота встречаются с 1656 года, 30 июня гребная флотилия Русского войска участвовала во взятии Ниеншанца, русский воевода П. И. Потёмкин взял его штурмом, однако после войны и крепость, и окружающие территории остались за Швецией, а 22 июля этого же года разбила отряд шведских кораблей около острова Котлин и захватила 6-пушечную галеру. По окончании войны Россия и Швеция заключили Кардисский мирный договор в 1661 году, по результатам которого Россия возвратила Швеции все отвоёванные русские земли и была вынуждена уничтожить все корабли заложенные в Царевиче-Дмитриеве.

История 
При создании регулярного флота России Пётр Первый определил гребцами военнослужащих солдатских (пехотных) полков Русской Армии, от которых и пошло наименование Армейский флот, а не преступников и пленных как на флотах других государств, где галеры были синонимом каторги, то есть понятием высшего уголовного наказания. Нововведение Петра I значительно повысило боеспособность русского гребного флота, улучшив нравственный элемент личного состава флота. Россия нуждалась в выходе, без посредников Турции, Польши или Швеции, к Европе, а для этого нужен был флот. При создании, к весне 1696 года, Азовского флота, а его основу составляли галеры шло и комплектование экипажей личным составом полков Русской армии, в том числе Преображенского и Семёновского, а также рекрутами-новобранцами. Боевое крещение Армейский флот получил под крепостью Азов, под общим руководством Ф. Лефорта флот блокировал подходы к Азову с моря, а армия под руководством А. С. Шейн, с суши. После интенсивного пушечного обстрела крепости, корабельной и сухопутной артиллерией, армия пошла на штурмом крепости, турецкий гарнизон принял решение капитулировать. К сожалению России, по Прутскому мирному договору, после неудачной войны с Турцией, флот пришлось ликвидировать. На Балтике первоначально, наиболее массовыми кораблями были галеры, способные эффективно действовать особенно в прибрежных (шхерных) районах земель, прилегающих к Ладоге и Неве. Строительство армейского флота на Балтике происходило в 1702—1704 годах на нескольких верфях находящихся на эстуариях рек Сясь, Луга и Олонка. Так при содействии гребной флотилии из 50-ти лодок, первой пала, после осады и штурма крепость Нотебург (Орешек), затем была взята Ниеншанц. В августе 1704 года русские армия и флот, продолжая возвращать русское побережье Балтики, штурмом овладели крепостью Нарва.

Летом 1705 года армейский (гребной) и корабельный (батарейный) флоты совместными оборонительными действиями отразили нападение на остров Котлин шведских захватчиков. Отряд кораблей (скампавей и бригантин) АФ, в мае 1708 года, прошёл шхерами до города Борго и высадил десант, который оттеснив шведскик войска и сжёг город. В мае 1710 года армейский флот содействовал формированиям русской армии при взятии Выборга. В последующие годы армейский флот способствовал продвижению русских войск вдоль северного берега Финского залива, благодаря качественно организованному взаимодействию в июле 1713 года был занят Гельсингфорс. 27 июля 1714 года армейский флот одержав Гангутскую викторию, овладел Аландскими островами, обеспечив формированиям русской армии занятие всей шведской провинции — Финляндии, что сделало возможным перенесение военных действий на территорию коренной Швеции. В сентябре — октябре 1714 года армейский флот высадил десант близ города Умео, поведя успешный рейд по тылам противника десант вернулся на корабли. В июле 1716 года около 40 галер армейского флота уже с 5000 десантом сухопутных сил, под командованием Петра I, прибыли в Копенгаген для совместных действий с датскими войсками, для высадки десанта на южный берег Швеции. Высадка не состоялась из-за нерешительных действий союзников России того времени. Принуждение Швеции к миру было продолжено летом 1719 года и весной 1720 года, с участием армейского флота на берега Швеции были высажены несколько десантов. 27 июля 1720 года армейский балтийский флот одержал блистательную Гренгамскую викторию, при этом пленив 4 фрегата шведского флота. Наконец совместные действия сухопутных и морских сил достигли своей цели, весной и летом 1721 года, высадив десанты на побережье Швеции, гребной флот способствовал заключению Ништадтского договора в том же году. Формирования армейского флота действовали и на юге России в период осады Очакова.

Армейский флот к 1745 году имел в своём составе 396 гребных судов, из них 253 галеры (конных , малых и полугалер) и скампавеи и 143 бригантины.

Предназначение 
 совместные действия (взаимодействие) с полками (армией) в шхерных и прибрежных районах боевых и военных действий;
 транспортировка десантов;
 снабжение передовых отрядов;

Состав 
В состав армейского флота входили галеры, струги, скампавеи, бригантины, дубель-шлюпки, прамы и другие гребные суда.

Командующие 
 Ф. Я. Лефорт (1696 год)
 Ф. М. Апраксин, генерал-адмирал (1719 год)
 М. М. Голицын (1720 год)
 К. Г. Нассау-Зиген (1787—1792)

См. также 
 Указ по галерам
 Военно-морской флот Петра I
 История морской пехоты в России
 Список галер русского флота
 Список кораблей Балтийского флота (1702—1725)
 Армейская авиация Российской Федерации

Примечания

Литература 
 Реляция «Генеральное известие воинским действам Его Царского Величества Всероссийского галерного флота настоящия компании 1719».
 
 К. И. Самойлов, «Морской словарь.» — -: Государственное Военно-морское издательство НКВМФ Союза ССР, 1941 год;
 ;
 «Военный энциклопедический словарь» (ВЭС), М., Воениздат, 1984 год, 863 стр. с иллюстрациями (ил.), 30 листов (ил.);
 «Толковый военно-морской словарь», 2010 год;
 «Военная энциклопедия.». 2014 год.

Ссылки 
 «Армейский флот» в Военной энциклопедии, 1911—1914 годов.
 

Военное строительство
Флот